I-й командный чемпионат Азии по шахматам проходил в Пинанге (Малайзия) с 9 по 21 декабря 1974 года. В соревнования участвовало 8 команд.

 Контроль времени: 2 часа 30 минут на первые 40 ходов, потом 16 ходов за час.

Команды

Филиппины 
 Родольфо Кардосо
 Гленн Бордонада
 Roger Abella
 César Caturla
 Рико Маскаринас
 Рафаэлито Манинанг

Австралия 
Максвелл Фуллер
 Michael Woodhams
 Arthur Pope
 Уильям Джордан
 Филлип Вайнер

Индонезия 
 Аровах Бахтиар
 Jacobus Sawandar Sampouw
 Макс Вотуло
 Monang Simulingga
 Abir Dipo

Движение по турам

Таблица

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте OlimpBase.org
 FIRST ASIAN TEAM CHESS CHAMPIONSHIP, Part 1
 FIRST ASIAN TEAM CHESS CHAMPIONSHIP, Part 2

Чемпионаты Азии по шахматам
1974 год в шахматах
Декабрь 1974 года
1974 год в Малайзии
Чемпионаты Азии в Малайзии
Пинанг
Чемпионаты Азии в 1974 году